Folmer ist der Familienname folgender Personen:

 Kirill Alexejewitsch Folmer (* 2000), russischer Fußballspieler
 Nicolas Folmer (* 1976), französischer Trompeter